Cruz kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonio Cruz
 Aracely de la Cruz Perez
 Carlos Alberto Goncalves da Cruz
 Jorge de la Cruz
 Oswaldo Goncalves Cruz
 Neusa Diniz da Cruz

Robotskapade auktorsförkortningar